Peder Horrebow kan syfta på flera personer:

Peder Horrebow (1679–1764), dansk astronom
Peder Horrebow (1728–1812), dansk astronom